Мисс Интернешнл 2002 () — 42-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 30 сентября 2002 года в Токио (Япония), который выиграла Кристина Савайя из Ливана.

Финальные результаты

Специальные награды

Участницы 

 — Йерианне Тил
 — Карла Амельер
 — Милена Рикарда де Лима Лира
 — Алисия Виктория Альтарес
 — Эми Янь Вэй 
 — Консуэло Гусман Парра
 — Лус Тониша Де Соуза
 — Николь Стилиану
 — Ленка Тауссигова
 — Джейми Ванесса Эрнандес Франхуль
 — Исабель Кристина Онтанеда Пинто (Universe '02, Earth '03) 
 — Катарина Кулве
 — Эммануэль Жагодсински
 — Эва Дедеке
 — Стелла Ябура
 — Эвелин Аррега
 — Чунь Хуэй Чэнь
 — Кэти У Кавай
 — Гаухар Хан
 — Шелли Дина'и
 — Хана Урусима
 — Ки Юнджу
 — Кристина Савайя (World '01)
 — Марта Панчевска
 — Кристал Панг Чя Бунь
 — Элисон Абела

 — Велия Руэда Галиндо
 — Мариана Морару (World '00)
 — Маринела Лакайо (Universe '02, International Flower Queen '02)
 — Кристин Джувелл Кунанан
 — Кристина Эррера
 — Кристин Альсар (winner Tourism International Ukraine Black Sea '02)
 — Моника Ангерманн
 — Мариэла Луго Марин
 — Ксения Ефимцева
 — Маме Диарра Мбалло (winner CEDEAO '01)
 — Мари Вонг Янь И (Asia Pacific '99, World '05, Universe '08)
 — Зузана Гунисова
 — Лаура Эспиноса Уэртас
 — Эмилия Лундквист
 — Пиянут Кхамбун (Piyanuch Khamboon) (winner Tourism International '02)
 — Нихад Эль-Абди
 — Нихан Аккус
 — Джульет-Джейн Хорн (2nd RU World '01) 
 — Мэри Элизабет Джонс
 — Синтия Кристина Ландер Самора (4th RU Universe '02, 1st RU Mesoamerica '04) 
 — Александра Кокотович

Не участвовали 
 — Нилам Вурани (вынуждена отказаться от участия в конкурсе за 3 дня до финала из-за исламского правительства)

См. также 
 Мисс Мира 2002
 Мисс Вселенная 2002
 Мисс Земля 2002

Сноски

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 2002

Мисс интернешнл
События 30 сентября
Сентябрь 2002 года
2002 год в Японии
История Токио